Боб и Мајк Брајан су други пут освојили титулу. У финалу су победили Микаела Љодру и Николу Маија са 6:4, 4:6, 7:6.

Носиоци 

  'Боб Брајан /  Мајк Брајан (победници)
  Марсел Гранољерс /  Марк Лопез (четвртфинале)
  Роберт Линдстет /  Данијел Нестор (друго коло)
  Махеш Бупати /  Рохан Бопана (прво коло)
  Макс Мирни /  Орија Текау (друго коло)
  Ајсам-ул-Хак Куреши /  Жан-Жилијен Ројер (треће коло)
  Александер Пеја /  Бруно Соарес (Semifinals)
  Давид Мареро /  Фернандо Вердаско (четвртфинале)

<li>  Јирген Мелцер /  Леандер Паес (друго коло)
<li>  Колин Флеминг /  Џонатан Мареј (прво коло)
<li>  Сантијаго Гонзалез /  Скот Липски (прво коло)
<li>  Иван Додиг /  Марсело Мело (треће коло)
<li>  Жилијен Бенето /  Ненад Зимоњић (друго коло)
<li>  Данијеле Брачали /  Фабио Фоњини (прво коло)
<li>  Џулијан Новле /  Филип Полашек (прво коло)
<li>  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (четвртфинале)

Распоред мечева

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2013.
Отворено првенство Француске у тенису – мушки парови